xno – codice ISO 639-3 della lingua anglo-normanna